Кваліфікаційний відбір з хокею на зимові Олімпійські ігри 2018, що пройшли у Пхьончхані з 10 по 25 лютого 2018. Кваліфікаційний відбір тривав з 10 жовтня 2015 по 4 вересня 2016

Кваліфікація 
Крім господарів турніру Південної Кореї, ще 11 національних команд квалфікувалися на Олімпійський турнір. Розподілення путівок на змагання було на основі рейтингу ІІХФ від 2015 року, таким чином кваліфікувались вісім найкращих збірних світу. решта збірних розіграли ще три путівки в відбірних групах.

Примітки

Світовий рейтинг

Перший попередній раунд

Плей-оф

Група К 
Матчі пройшли 5 - 8 листопада 2015 в Таллінні, (Естонія). 

Результати

Група L 
Матчі пройшли 5 - 8 листопада 2015 в Вальдеморо, (Іспанія).

Результати

Друий попередній раунд

Група G 
Матчі пройшли 11 - 14 лютого 2016 в Кортіна-д'Ампеццо, (Італія).

Результати

Група H 
Матчі пройшли 11 - 14 лютого 2016 в Будапешті, (Угорщина).

Результати

Група J 
Матчі пройшли 11 - 14 лютого 2016 в Саппоро, (Японія). 

Результати

Фінальний кваліфікаційний турнір

Група D 
Матчі пройшли 1 - 4 вересня 2016 в Мінську, (Білорусь). 

Результати

Група E 
Матчі пройшли 1 - 4 вересня 2016 в Ризі, (Латвія). 

Результати

Група F 
Матчі пройшли 1 - 4 вересня 2016 в Осло, (Норвегія).

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

кваліфікація
2015 у хокеї з шайбою
2016 у хокеї з шайбою
2018